Anthoine ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Ignace Anthoine (1749–1826), französischer Kaufmann, Politiker und Bürgermeister von Marseille (1805–1813)